Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Porsche Tennis Grand Prix 2016 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla německá světová trojka Angelique Kerberová .

Vítězkou dvouhry se opět stala nejvýše nasazená Angelique Kerberová, jež ve finále zdolala překvapení turnaje – kvalifikantku Lauru Siegemundovou ve dvou setech 6–4 a 6–0. V probíhající sezóně si tak po lednovém triumfu na Australian Open připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour a šestý z kategorie WTA Premier. Premiérově se Němce podařilo ovládnout jeden turnaj dvakrát. Krajanka Siegemundová na okruhu WTA poprvé pronikla do semifinále dvouhry a dokázala vyřadit tři členky první světové osmičky Halepovou, Vinciovou a Radwaňskou.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2016
WTA Tour 2016